Не́йтан Смит или На́тан Смит ():
 Смит, Натан (род. 1985) — канадский биатлонист.
 Смит, Нейтан (род. 1994) — американский футболист, защитник.
 Смит, Нейтан (род. 1982) — канадский хоккеист.
 Смит, Нейтан (род. 1998) — американский хоккеист.